Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Exeggcute i Exeggutor.

Exeggcute 

Exeggcute és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus planta i psíquic. Evoluciona a Exeggutor.

Exeggutor 

Exeggutor és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus planta i psíquic. Evoluciona d'Exeggcute.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus planta
Pokémon de tipus psíquic